

Geografia 
 Germania
Lauenburg/ Elbe – Città, parte del circondario del ducato di Lauenburg, nello Schleswig-Holstein
Circondario del ducato di Lauenburg – (Herzogtum Lauenburg o solo Lauenburg) – Circondario dello Schleswig-Holstein 
Sassonia-Lauenburg – un antico ducato tedesco
Naturpark Lauenburgische Seen – Parco naturale tedesco nel circondario di Lauenburg

 Polonia
Lębork (in tedesco Lauenburg) – Città capoluogo del Distretto di Lębork, nel Voivodato della Pomerania

Altro 
 Lauenburg – nave meteorologica